Serie A 1978-1979 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1978-1979 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1978-1979 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano
 Serie A 1978-1979 – edizione del campionato di rugby a 15 italiano